Kostelů zasvěcených svatému Joštovi (latinsky Jodocus) je více:

 Kostel svatého Jošta (Český Krumlov) – založen roku 1334 Petrem I. z Rožmberka, zanikl
 Kostel svatého Jošta (Dolní Pertoltice) – středověkého původu (Pertoltice)
 Kostel svatého Jošta (Frýdek-Místek) – pravděpodobně z roku 1612 (Frýdek)
 Kostel svatého Jošta (Cheb) – postaven roku 1430

Externí odkazy